Каменоломня — застарілий термін для означення гірничих розробок граніту, вапняку, мармуру, пісковику та інших будівельних матеріалів.
 Каменоломня — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район.
 Каменоломня — зупинна платформа в селі Путепровід.

Див. також 
 Каменоломні